7th Heaven kan henvise til

 Engelsk udtryk for Den syvende himmel
 7th Heaven (film), Oscar-nomineret film fra 1927
 7th Heaven, den originale titel til den amerikanske dramaserie I den syvende himmel der begyndte i 1996